Elvis kan syfta på:

 Elvis – en amerikansk sångare, se Elvis Presley
 Elvis (namn) – ett förnamn och personer med namnet
 Elvis (tecknad serie) – en tecknad serie av Tony Cronstam
 Elvis (flipperspel) – ett flipperspel
 Elvis! Elvis! –  en barnbok från 1973 av Maria Gripe
 Elvis! Elvis! (film) – en svensk barnfilm.
 Elvis - That's the Way It Is – en amerikansk dokumentärfilm från 1970
 Elvis (1979) – en amerikansk TV-film från 1979
 Elvis (film, 2022) – en film från 2022
 Elvis (miniserie) – en TV-miniserie från 2005
 Elvis (TV-serie, 1990) – en TV-serie från 1990
 Elvis-film – en kategori där samtliga spelfilmer av Elvis Presley ingår, samt två konsertfilmer
 17059 Elvis − en asteroid i huvudbältet